Las Arenas est un nom propre courant en Espagne, signifiant Les Arènes ou Les Sables, qui peut désigner :
 Las Arenas (plaça de braus de les Arenes en catalan, plaza de toros de las Arenas en espagnol) sont d'anciennes arènes de la ville de Barcelone, en Catalogne  ;
 Las Arenas,  paroisse civile du concejo de Cabrales, dans les Asturies.